«Команда PC-7» () — пилотажная группа швейцарских ВВС. Группа летает на девяти учебно-тренировочных самолётах . Эскадрилья «Команда PC-7» была основана в 1987 году в составе Военно-воздушных сил Швейцарии.

История 
Пилотажная группа была основана в 1987 году в составе девяти турбовинтовых самолетов Pilatus PC-7. Весь 1988 год самолёты эскадрильи не выполняли показательные полёты. С 1989 года команда начинает активные тренировки и принимает участие во многих авиационных шоу, в основном в пределах Швейцарии. С 1992 года «Команда PC-7» стала выступать и в других странах (Италия, Франция, Ирландия, Германия, Израиль, Венгрия, Чехия).

В 1998 году вследствие финансовых проблем решался вопрос о расформировании группы. Однако положение спасли на государственном уровне. В 2006 году пилотажная группа получила модернизированную версию самолёта  NCPC-7 с улучшенной авионикой и новой кабиной. Новая кабина самолёта, в частности, включает в себя центральный многофункциональный экран, соединённый с обновлённой системой связи и навигации.

«Команда PC-7» не имеет официального места базирования. Чаще всего самолёты базируются в аэропорту Локарно.

Team

См. также 
 Patrouille Suisse

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Видеовыступления «PC-7 Team» на YouTube

Военно-воздушные силы Швейцарии
Пилотажные группы
Современные аэробатические команды